Abschwächer steht für:
Dämpfungsglied, ein Bauteil zur Reduktion der Signalstärke
Farmerscher Abschwächer, eine chemische Lösung zum Reduzieren der Schwärzung einer Fotografie